Dino Brno byl moravský futsalový klub z Brna. Klub byl založen v roce 1993, zaniká v roce 2005.

Největším úspěchem klubu byla tříletá účast v nejvyšší soutěži (1997/98 – 1999/00).

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Informace o klubu na stránkách detail.cz 

Zaniklé české futsalové kluby
Futsalové kluby založené v roce 1993
Futsalové kluby zaniklé v roce 2005
Dino Brno
Futsal v Brně